Schlüsselgerät steht:

 allgemein für eine Chiffriermaschine, siehe Rotor-Chiffriermaschine
 das Schlüsselgerät 39, eine in den 1930er-Jahren entwickelte deutsche Chiffriermaschine
 das Schlüsselgerät 41, eine in den 1940er-Jahren entwickelte deutsche Chiffriermaschine